Фамилија Салдања има више значења:

 Фамилија Салдања (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Салдања, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Салдања, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику